Чемпионат Африки по гандболу среди мужчин 2010 прошёл в Египте с 11 по 20 февраля 2010 года. Это 19-й по счёту турнир.

Турнир являлся отборочным к чемпионату мира 2011. Три лучшие команды участвовали на чемпионате.

Соревнование 
 Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Предварительный раунд 
Занявшие 1-2 места проходят в группы D и E, 3-е место в группу F, 4-е место в группу G.

Группа A

Группа B

Группа C

Основной раунд 
Занявшие 1-2 места проходят в полуфинал, остальные сыграют в матче за 5-е место.

Группа D

Группа E

Классификационный раунд

Группа F 
В этой группе команды соревнуются за 7-9 места.

Группа F 
В этой группе команды соревнуются за 10-12 места.

Плей-офф

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Составы

Примечания

Ссылки 
 Расписание турнира 

Чемпионаты Африки по гандболу
2010 год в гандболе
Гандбол в Египте